Стефан Цанев може да се отнася за:

 Стефан Цанев (1881 – след 1944), български офицер
 Стефан Цанев (р. 1936), български драматург, поет и писател